Love Ran Red — десятый студийный альбом американского исполнителя современной христианской музыки певца Криса Томлина, вышедший 27 октября 2014 года на лейбле Sixstepsrecords. Продюсером были Ed Cash.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков.
Диск Томлина возглавил чарт христианской музыки Christian Albums и достиг № 8 в американском хит-параде Billboard 200.
Продюсером альбома стал Эд Кэш, альбом включил записи различных авторов, среди которых такие как Мэтт Редмана, Jonas Myrin, Ben Glover, Jason Ingram, Ben Fielding, Cash и сам Томлин.

Список композиций

Концерты 
Томлин анонсировал на 2015 год концертный тур для продвижения альбома. Предполагается участие таких музыкантов как Rend Collective и Tenth Avenue North. Весенний тур начнётся в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) и ещё в 33 американских городах.

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы христианской музыки